A.R. Monex Women's (UCI код: ASA) —  профессиональная женская команда по шоссейному велоспорту, базирующаяся в разных в странах Европе. Участвует в элитных соревнованиях по шоссейным велогонкам, таких как Женский мировой шоссейный кубок UCI.

Состав команды

Победы команды

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 

Велоспорт в Литве
Велоспорт в Италии
Бывшие велосипедные команды